Perwomajskyj (ukrainisch ; russische Entsprechung Первомайский/Perwomaiski, benannt nach dem 1. Mai) steht für:

 Leonid Perwomajskyj (1908–1973), ukrainischer Schriftsteller und Dichter

 Perwomajskyj ukrainische Stadt in der Oblast Charkiw
 Perwomajskyj (Siedlung städtischen Typs) ukrainische Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk
 Perwomajskyj (Insel), ukrainische Insel im Schwarzen Meer
 Rajon Perwomajskyj ukrainischer Rajon in der Oblast Charkiw
 Leuchtturm Perwomajskyj, Schwarzes Meer

Siehe auch:
 Perwomajsk
 Perwomajske